Fonograma (lingüística), un grafema que representa un fonema o una combinació de fonemes
 Phonogram Records, una marca musical de 1960, que es va fusionar amb Polydor el 1972.
  Fonograma (tecnologia de gravació d'àudio), la placa suport d'enregistrament utilitzat pel fonògraf.
  Fonograma, una gravació d'àudio a la que fa referència en llei de Copyright dels EUA.
 Símbol de copyright de la gravació de so.